Два цента — название монет.

 Два цента США
 Два цента Новой Зеландии
 Два евроцента